Семьдесят седьмой драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 26 по 28 апреля 2012 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». 

Под общим первым номером клуб «Индианаполис Колтс» выбрал квотербека из Стэнфордского университета Эндрю Лака. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 253 игрока. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал квотербек Чендлер Харниш из Северного Иллинойсского университета.

Регламент драфта 
Очерёдность выбора игроков на драфте была объявлена руководством НФЛ в марте 2012 года. Обладателем первого и последнего выборов стал клуб «Индианаполис Колтс», худший по итогам предыдущего сезона. Всего между командами было распределено 253 выбора, в том числе 32 компенсационных. «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Детройт Лайонс» были лишены выборов во втором и шестом раундах соответственно за различные нарушения.

Первый раунд драфта прошёл в четверг 26 апреля, второй и третий раунды — в пятницу 27 апреля, раунды с четвёртого по седьмой состоялись 28 апреля 2012 года.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами лиги было выбрано 253 игрока. Под общим первым номером «Индианаполис Колтс» задрафтовали квотербека Эндрю Лака из Стэнфордского университета. О намерении клуба выбрать именно Лака было известно за несколько месяцев до начала церемонии драфта. Одним из главных событий мероприятия стал крупный обмен между «Сент-Луис Рэмс» и «Вашингтон Редскинс», в результате которого последние получили общий второй выбор и использовали его, чтобы задрафтовать квотербека Роберта Гриффина. 

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся 12 июля 2012 года. Единственным выбранным на нём игроком стал принимающий Джош Гордон. «Кливленд Браунс» отдали за него выбор второго раунда.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2012 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на SB Nation

НФЛ в сезоне 2012